Колодежи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Колодежи — деревня в Червенском районе Минской области.

Россия 
 Колодежи — деревня в Глушковском районе Курской области.